Натуральне число 1701
 1701 рік до нашої ери
 1701 рік нашої ери